Sono elencate di seguito le date e i risultati per le qualificazioni alla Coppa dei Caraibi 1990.

Formula 
21 membri CFU: 5 posti disponibili per la fase finale.  (come paese ospitante) è qualificato direttamente.

Rimangono 20 squadre per 5 posti disponibili per la fase finale. Le qualificazioni si dividono in due turni: 
Primo turno: 5 squadre, giocano partite di sola andata. La vincente accede al secondo turno.
Secondo turno: 16 squadre, divisi in 4 gruppi, giocano partite di sola andata. Le vincenti e la migliore seconda si qualifica alla fase finale.

Primo turno

Gruppo A

 qualificate al play-off.

Gruppo B 

 qualificata al play-off.

Play-off

 qualificata al secondo turno.

Secondo turno

Gruppo 1 

 qualificata alla fase finale.

Gruppo 2 

NB: sono esclusi i gol della partita -.

 e  qualificate alla fase finale.

Gruppo 3 

 qualificate alla fase finale.

Gruppo 4 

 qualificata alla fase finale.

Voci correlate 
 Coppa dei Caraibi
 CFU

Collegamenti esterni 
 La Coppa dei Caraibi 1990 su rsssf.com
 La Coppa dei Caraibi 1990 sul sito della CONCACAF
  Cronologia degli incontri ufficiali disputati dalle nazionali di calcio nord e centroamericane su rsssf.com

Calcio nel 1990
Coppa dei Caraibi